Мо́рган () — назва округів у США.

 Морган (округ, Алабама)
 Морган (округ, Колорадо)
 Морган (округ, Джорджія)
 Морган (округ, Іллінойс)
 Морган (округ, Індіана)
 Морган (округ, Кентуккі)
 Морган (округ, Міссурі)
 Морган (округ, Огайо)
 Морган (округ, Теннессі)
 Морган (округ, Юта)
 Морган (округ, Західна Вірджинія)

Див. також 
 Морган